Kubbel ist der Familienname folgender Personen:

 Arwid Iwanowitsch Kubbel (1889–1938), sowjetischer Schachspieler
 Jewgeni Iwanowitsch Kubbel (1894–1942), sowjetischer Schachspieler
 Leonid Iwanowitsch Kubbel (1892–1942), sowjetischer Schachspieler
 Lew Jewgenjewitsch Kubbel (1929–1988), sowjetischer Sprach- und Kulturwissenschaftler